Германски се може односити на:
Германски језици
Германија
Германи

Види још
Немачки